Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Afrika-Cups 2022. Die Kader der Mannschaften sind jeweils nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert. Die 24 am Turnier beteiligten Nationalmannschaften durften einen Kader von bis zu 28 Spielern, darunter mindestens drei Torhüter, anmelden. Nur Spieler dieser Kader waren zur Teilnahme am Turnier berechtigt.

Gruppe A

Äthiopien 
Der finale Kader mit einer Größe von 28 Spielern wurde am 23. Dezember 2021 benannt.

Burkina Faso 
Ein 29-köpfiger vorläufiger Kader wurde am 24. Dezember 2021 bekannt gegeben. Der endgültige 28-köpfige Kader wurde am 4. Januar 2022 benannt.

Kamerun 
Ein 40-köpfiger vorläufiger Kader wurde am 10. Dezember 2021 bekannt gegeben. Ein 28-köpfiger Endkader wurde am 22. Dezember 2021 bekannt gegeben.

Kap Verde 
Am 23. Dezember 2021 wurde eine 26 Spieler große Mannschaft vorgestellt, welche am 3. Januar 2022 durch Delmiro und Elber Evora zum finalen Kader erweitert wurde.
Am 7. Januar wurde Djaniny aufgrund einer Verletzung durch Vagner Gonçalves ersetzt.

Gruppe B

Guinea 
Am 22. Dezember 2021 wurde der 27-köpfige Kader für die Endrunde bekannt gegeben. Antoine Conte und Florentin Pogba mussten verletzungsbedingt absagen. Für sie wurden Fodé Camara und Gaoussou Youssouf Siby nachnominiert.

Malawi 
Der finale, 23 Mann starke Kader wurde am 1. Januar 2022 bekannt gegeben. Des Weiteren wurden 5 zusätzliche Spieler (namentlich Stain Davie, Paul Ndlovu, Gerald Phiri Jr., Brighton Munthali und Dan Chimbalanga) ernannt, welche als Nachrücker zur Verfügung stehen.

Senegal 
Der mit 27 Mann besetzte Kader der senegalesischen Fußballnationalmannschaft wurde am 25. Dezember 2021 von Trainer Aliou Cissè bekannt gegeben. Anfang Januar wurde außerdem Alioune Badara Faty nominiert, womit die maximale Kadergröße von 28 Spielern erreicht wurde. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Simbabwe wurden Édouard Mendy und Famara Diédhiou positiv auf COVID-19 getestet.

Simbabwe 
Ein 30-köpfiger vorläufiger Kader wurde am 21. Dezember 2021, der 23-köpfige Kader für die Endrunde am 29. Dezember 2021 bekannt gegeben. Panashe Mutimbanyoka, Bill Antonio und Temptation Chiwunga reisten nicht nach Kamerun, sondern hielten sich auf Abruf bereit.

Gruppe C

Gabun 
Ein 30-köpfiger vorläufiger Kader wurde am 18. Dezember 2021 bekannt gegeben.

Ghana 
Ein vorläufiger Kader mit 30 Spielern wurde am 21. Dezember 2021 bekannt gegeben. Der finale, 28 Mann starke Kader wurde am 3. Januar 2022 benannt.

Komoren 
Am 23. Dezember 2021 wurde ein Kader mit 26 Spielern bekannt gegeben. Kurz danach wurden Alexis Souahy und Ibroihim Djoudja nachnominiert, womit der Kader die Maximalgröße von 28 Spielern erreichte.

Marokko 
Ein 25-köpfiger Kader wurde am 23. Dezember 2021 bekannt gegeben. Am 28. Dezember 2021 wurde der Kader mit Badr Benoun, Mohamed Chibi und Soufiane Rahimi auf das Maximum von 28 Spielern aufgestockt. Anas Zniti und Badr Benoun sagten verletzungsbedingt ab und wurden durch Ahmed Reda Tagnaouti und Achraf Bencharki ersetzt.

Gruppe D

Ägypten 
Am 19. Dezember 2021 wurde ein vorläufiger 40-köpfiger Kader benannt. Der 25-köpfige Kader für die Endrunde wurde am 29. Dezember 2021 bekannt gegeben. Am folgenden Tag wurden Ibrahim Adel, Marwan Hamdy und Mohamed Hamdy nominiert, um das Maximum von 28 Spielern auszuschöpfen. Am 7. Januar 2022 sagte Mohamed Hamdy aufgrund einer Knieverletzung seine Teilnahme ab und wurde durch Marwan Dawoud ersetzt.

Guinea-Bissau 
Am 30. Dezember 2021 wurde ein 24-köpfiger Kader für die Endrunde bekannt gegeben.

Nigeria 
Am 25. Dezember 2021 wurde ein 28-köpfiger Kader für die Endrunde bekannt gegeben. Emmanuel Dennis, Victor Osimhen, Leon Balogun und Shehu Abdullahi wurden am 31. Dezember 2021 durch Semi Ajayi, Tyronne Ebuehi, Peter Olayinka und Henry Onyekuru ersetzt. Nachdem Odion Ighalo von seinem Klub al-Shabab keine Freigabe erhielt, wurde der Kader am 6. Januar 2022 auf 27 Spieler reduziert.

Sudan 
Ein 34-köpfiger Kader wurde am 27. Dezember 2021, der endgültige Kader für die Endrunde mit 28 Spielern am 5. Januar 2022 bekannt gegeben.

Gruppe E

Algerien 
Der 28-köpfige Kader für die Endrunde wurde am 24. Dezember 2021 bekannt gegeben.

Äquatorialguinea 
Der 28-köpfige Kader für die Endrunde wurde am 27. Dezember 2021 bekannt gegeben. Für den verletzungsbedingt ausgefallenen Aitor Embela  wurde Felipe Ovono nachnominiert.

Elfenbeinküste 
Ein 28-köpfiger Kader wurde am 23. Dezember 2021 bekannt gegeben. Am 31. Dezember 2021 wurde Torhüter Sylvain Gbohouo von der FIFA wegen Einnahme der verbotenen Substanz Trimetazidin vorübergehend gesperrt. Für ihn wurde N’Drin Ulrich Edan nachnominiert

Sierra Leone 
Am 21. Dezember 2021 wurde ein 40-köpfiger vorläufiger Kader bekannt gegeben. Der 28-köpfige Kader für die Endrunde wurde am 31. Dezember 2021 benannt. Alhassan Koroma sagte seine Teilnahme am 8. Januar 2022 verletzungsbedingt ab. Für ihn wurde Augustus Kargbo nachnominiert.

Gruppe F

Gambia 
Am 11. Dezember 2021 wurde ein 40-köpfiger vorläufiger Kader, am 21. Dezember 2021 ein 28-köpfiger Kader für die Endrunde bekannt gegeben.

Mali 
Am 27. Dezember 2021 wurde der 28-köpfige Kader für die Endrunde bekannt gegeben.

Mauretanien 
Ein vorläufiger 30-köpfiger Kader wurde am 23. Dezember 2021, der finale Kader für die Endrunde mit 28 Spielern am 31. Dezember 2021 bekannt gegeben.

Tunesien 
Am 30. Dezember 2021 wurde ein 28-köpfiger Kader für die Endrunde bekannt gegeben. Anfang Januar 2022 wurden Youssef Msakni und Seifeddine Jaziri positiv auf COVID-19 getestet, allerdings wurde es dem Verband untersagt, Ersatzspieler zu nominieren. Am 5. Januar 2022 verzichtete Firas Ben Larbi verletzungsbedingt auf eine Teilnahme. Für ihn wurde Issam Jebali nachnominiert.

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste